Het WTA-tennistoernooi van Charleston (officieel Family Circle Cup) van 2006 vond plaats van 10 tot en met 16 april in de Amerikaanse stad Charleston (South Carolina). Er werd gespeeld op een gravelbaan.

De enkelspeltitel ging naar de als tweede geplaatste Russin Nadja Petrova. In de finale versloeg zij de als derde geplaatste Zwitserse Patty Schnyder in drie sets.

Bij het dubbelspel zegevierde het eerste reekshoofd, Lisa Raymond en Samantha Stosur.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Laatste 16

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste teams

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Bron 
  Toernooischema WTA

Charleston 2006
Charleston